Ку́ба — любо́вь моя́ — популярная советская песня о Кубинской революции, была написана композитором Александрой Пахмутовой на слова Николая Добронравова и Сергея Гребенникова.

Куба — любовь моя!
Остров зари багровой…
Песня летит, над планетой звеня:
«Куба — любовь моя!»

История создания 
Песня была написана к приезду Фиделя Кастро в город Братск в 1962 году.

Песню исполняли известные исполнители, в их числе Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев.

Примечания

Ссылки 
Текст песни на сайте SovMusic.ru

Песни по алфавиту
Песни СССР
Песни на русском языке
Песни 1962 года
Песни, написанные Александрой Пахмутовой
Песни на стихи Николая Добронравова
Песни на стихи Сергея Гребенникова
Песни из репертуара ВИА «Надежда»
Песни Муслима Магомаева
Песни Иосифа Кобзона